Freedom Fighters (c ) — многозначный термин:
 Freedom Fighters — компьютерная игра 2003 года в жанре шутера от третьего лица;
 Freedom Fighters — группа персонажей в мультсериале Sonic the Hedgehog;
 ''Freedom Fighters — супергеройский комикс компании DC Comics.